Кашкара:

Населённые пункты:
 Кашкара — деревня в Осинском районе Пермского края
 Кашкара — деревня в Кукморском районе Татарстана

Иное:
 Местное название Рододендрон золотистый.

См. также 
 Биюк-Кашкара (также Кашкара) — прежнее название села Курганное в Красноперекопском районе Крыма